La palabra agarradero puede referirse a:
Asidero, cabo o mango de cualquier objeto. 
Parte o cosa que sirve para agarrar. Cf. asa (alfarería); 
en carpintería, manija o tirador de puerta;
en náutica, suelo o fondo de mar idóneo para aferrar y asegurar el ancla. Cf. fondeadero, tenedero;
sinónimo de agarre.